«Бой века», поединок который как правило, относится к матчу 1971 года между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером (1-й бой). Это значение может также означать другие бои:

 1910 — матч между Джеком Джонсоном и Джеймсом Джеффрисом.
 1938 — матч между Джо Луисом и Максом Шмелингом.
 1975 — матч между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером (3-ий бой). (Триллер в Маниле)
 2015 — матч между Флойдом Мэйвезером-младшим и Мэнни Пакьяо.